Cappella della Madonna del Parto – cappella di Petroio
 Chiesa della Madonna del Parto – chiesa di Sutri
 Chiesa di Santa Maria del Parto – chiesa di Vigevano
 Chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina – chiesa di Napoli